burdel – potoczne określenie domu publicznego
 burdel – określenie niektórych polan górskich w Karpatach
 Burdel – osiedle na Olczy w Zakopanem